«Каренина и я» (Karenina & I) — норвежский документально-художественный роуд-муви 2017 года.

Сюжет 
2013 год. Звезда норвежского театра Гёрильд Маусет приглашена на роль Анны Карениной в Россию — во Владивосток. Она решает серьёзно подготовиться к роли и отправляется на поезде по Транссибирской магистрали в путешествие через всю Россию — из Мурманска, с остановками в Санкт-Петербурге, Москве, где посещает дом-музей Льва Толстого в его родной Ясной Поляне. В пути, выходя из своего СВ, актриса расспрашивает людей, преимущественно женщин, об Анне Карениной: готовясь к роли, актриса исследует границы между прошлым и настоящим, вымыслом и реальностью, театр и жизнь идут рука об руку, поезд идёт… Екатеринбург, Новосибирск, встречи, разговоры, и купание-«крещение» обнажённой в холодном Байкале…

В фильме рассказывается о человеческом и профессиональном вызове актрисы Гёрильд Маусет, которая согласилась сыграть Анну Каренину в родной стране Толстого. К этой проблеме добавляется желание сыграть роль Анны на русском языке, языке, на котором она никогда раньше не говорила. По следам Анны и чтобы выяснить истинные причины, по которым Толстой написал роман, актриса путешествует на поезде через огромную Россию в поисках секретов, которые Толстой скрывал в характере. Опыт неожиданно возвращает её к её корням и глубочайшим печалям, которые в зеркальной игре с героиней Толстого рождают уникальную интерпретацию. Роль жизни, Анна Каренина изменит Гёрильд навсегда.

В ролях 
 Гёрильд Маусет — камео / Анна Каренина
 Валентин Запорожец — Вронский
 Евгений Вейгель — Каренин
 Владислав Яскин — Левин
 Кристина Соболева — Китти
 Бальтазар — сын Гёрильд, камео
 Евгения Гулящева — ассистент Гёрильд, камео
 Сония Бергамаско — норвежская актриса, подруга Гёрильд, камео
 Ефим Звеняцкий — худрук приморского театра, камео
 Фёкла Толстая — праправнучка Льва Толстого, камео

Текст романа от лица писателя Льва Толского читает Лиам Нисон, также выступивший со-продюсером фильма:
Для меня было честью сыграть небольшую роль в этом специальном фильме. Я согласился быть там, потому что мне очень понравилась идея фильма о замечательной актрисе и её стремлении выяснить, кто такая Анна Каренина, возможно, одна из самых знаменитых и сложных женщин в литературе. Ещё и потому, что Толстой — один из величайших писателей, если не величайший, после Шекспира, описывающий состояние человека. И потом, потому что очень мало фильмов, рассказывающих о работе актёра.

Фестивали и награды 
Премьера фильма состоялась в Норвегии на Международном кинофестивале в Тромсё в январе 2017 года, в России премьера фильма состоялась показом во внеконкурсной программе 39-го Московского международного кинофестиваля в июне 2017 года, а в сентябре при полном аншлаге фильм был показан во Владивостоке в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого».

В дальнейшем фильм был участником многих кинофестивалей, в том числе был отмечен призами:
 Международный кинофестиваль «Северный характер» (Россия, 2017) — «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа».
 Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open (Россия, 2017) — Гран-при жюри.
 Международный кинофестиваль Master of Art (Болгария, 2018) — «Лучший документальный фильм о театре».
 Международный фестиваль кинооператорского искусства Camerimage (2018) — номинация на Гран-при «Золотая лягушка» в конкурсе короткометражных документальных фильмов.

Примечания

Литература 
  Гёрильд Маусет и Томмазо Моттола: «Россия — часть нашей личной истории» // Новый компаньон, 1 ноября 2019
 Герильд Маусет: Владивосток такой же край света, как и Норвегия // РИА Новости, 26 ноября 2013
 Гёрильд Маусет: «Нужно было изучить всего Толстого, чтобы постичь „Анну Каренину“» // ПрофиСинема, 29 июня 2017
  «Я родилась актрисой, чтобы её сыграть…» // ИА DVINA29, 21 декабря 2017
 «Каренина и я»: в активном поиске // Большое радио, 25 апреля 2021
 XXXIX ММКФ. Вне конкурса: «Колдунья», «Каренина и я» // Daily Culture, 2017
 Норвежская актриса: сыграть Каренину на русском было вызовом, который захотелось принять // ТАСС, 5 мая 2017
 Nicoletta Spolin — Karenina & I: teatro, vita, letteratura e cinema // Vogue, 11 marzo 2019
 «Karenina & I» di Tommaso Mottola, un film fra teatro, letteratura e cinema // Римский кинофестиваль, 7 marzo 2019
 Karenina & I // Teatrionline, 1 Aprile 2019

Источники 
 Каренина и я // Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»

Документальные фильмы Норвегии
Документальные фильмы об актёрах
Фильмы-биографии Норвегии
Фильмы-мелодрамы Норвегии
Роуд-муви
Фильмы о Транссибирской магистрали
Экранизации романа «Анна Каренина»